A 704-es jelzésű elővárosi autóbusz Százhalombatta, DE-Zrt. 2 sz. kapu és Martonvásár, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=10|∫
|végállomás||24
!rowspan=10|∫
|align=left|
|-
|1||Százhalombatta, DE-Zrt. főkapu||23
|align=left|
|-
|2||Százhalombatta, Csokonai utca||22
|align=left|
|-
|3||Százhalombatta, Hága László utca||21
|align=left|
|-
|4||Százhalombatta, Jókai Mór köz||20
|align=left|
|-
|5||Százhalombatta, DKV főkapu||19
|align=left|
|-
|6||Ercsi, Vásár tér||18
|align=left|
|-
|7||Ercsi, Temető utca||17
|align=left|
|-
|8||Ercsi, áruház||16
|align=left|
|-
|9||Ercsi, tiszti klub||15
|align=left|
|-
|∫||0||Ercsi, Egészségügyi Központvonalközi végállomás||∫||15
|
|-
|10||1||Ercsi, Dózsa György út||14||14
|align=left|
|-
|11||2||Ercsi, Budai Nagy Antal utca||13||13
|align=left|
|-
|∫||∫||||12||12
|align=left|
|-
|12||3||Ercsi, vasútállomás||11||11
|align=left|
|-
|13||4||Ercsi, vasútállomás bejárati út||∫||∫
|align=left|
|-
|14||5||Ercsi, cukorgyári bejáró||10||10
|align=left|
|-
|15||6||Ráckeresztúr, alsó||9||9
|align=left|
|-
|16||7||Ráckeresztúr, mázsaház||8||8
|align=left|
|-
|17||8||Ráckeresztúr, Szent János tér||7||7
|align=left|
|-
|18||9||Ráckeresztúr, Hősök tere||6||6
|align=left|
|-
|19||10||Ráckeresztúr, Rácszentmiklós||5||5
|align=left|
|-
|20||11||Ráckeresztúr, Szentlászlópuszta||4||4
|align=left|
|-
|21||12||Ráckeresztúr, Sertéstelep||3||3
|align=left|
|-
|22||13||Martonvásár, Szent László utca||2||2
|align=left|
|-
|23||14||Martonvásár, posta||1||1
|align=left|
|-
|24||15||Martonvásár, vasútállomásvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Százhalombatta autóbuszvonalai
Martonvásár autóbuszvonalai